Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и международной серии для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Мужчины выявили лучших в 5-й, а женщины во 3-й раз в истории.

Турнир прошёл с 15 по 21 февраля 2016 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Сара Эррани
 в мужском парном разряде —  Мартин Клижан и  Филипп Освальд
 в женском парном разряде —  Исалин Бонавентюре и  Ребекка Петерсон

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавили три представителя топ-10. Первым сеянным стал чемпион 2014 года Рафаэль Надаль (№ 5 в мире в тот период). Главный фаворит дошёл до полуфинала, где проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу. Вторым сеянным на турнире стал прошлогодний чемпион Давид Феррер (№ 6 в рейтинге). Испанец не смог защитить свой титул, проиграв в четвертьфинале пятому номеру посева Доминику Тиму. В итоге победу на турнире смог одержать Пабло Куэвас, который в финале переиграл ещё одного не сеяного теннисиста Гидо Пелью.

Лидерами посева в парном соревновании стали Марсело Мело и Бруно Соарес, которые в полуфинале проиграли паре из квалификации Пабло Карреньо Буста и Давид Марреро. Выйдя в финал этот испанский дуэт проиграл вторым номерам посева Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре. Колумбийская пара выиграла местный турнир уже во второй раз (до этого в 2014 году).

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Тельяна Перейра (№ 44 в мире в тот период). Бразильянка проиграла уже в первом раунде хорватке Петре Мартич. Прошлогодняя победительница Сара Эррани не защищала свой титул. До полуфинала не смогла дойти ни одна сеяная теннисистка. Титул в итоге достался итальянке Франческе Скьявоне, которая в финале обыграла американку Шелби Роджерс.

Лидерами посева в парном соревновании стали Анастасия Родионова и Штефани Фогт, которые выбыли в четвертьфинале. Прошлогодние чемпионки Исалин Бонавентюре и Ребекка Петерсон не защищали свой титул, однако шведка приняла участие в турнире. В паре с Юлией Глушко он покинула турнир уже в первом раунде. В итоге победу смогли одержать № 4 посева Мария Иригойен и Вероника Сепеде Роиг, обыгравшие в финале Тару Мур и Конни Перрен. Для Иригойен победа на местном турнире стала второй в карьере (до этого она выиграла в 2014 году в альянсе с Ириной-Камелией Бегу).

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Гидо Пелью со счётом 6-4, 6-7(5), 6-4.
 Куэвас выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пелья сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Одиночный турнир 
  Франческа Скьявоне обыграла  Шелби Роджерс со счётом 2-6, 6-2, 6-2.
 Скьявоне выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Роджерс сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Женщины. Парный турнир 
  Мария Иригойен /  Вероника Сепеде Роиг обыграли  Тару Мур /  Конни Перрен со счётом 6-1, 7-6(5).
 Иригойен выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сепеде Роиг выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро

 Мировой тур ATP 2016
 WTA Тур 2016

 Мировой Тур ATP 500
 Международный турнир WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Бразилия
Теннис
Февраль 2016 года
2016